BAM může znamenat:

 Bam (Írán) – archeologická lokalita v Íránu
 Bam (provincie) – íránská provincie
 zkratka Bajkalsko-amurské magistrály
 zkratka za Base Aérea Militar (armádní letecká základna, např. argentinská BAM Reconquista)
 zkratka Bosensko-hercegovinské marky (měna)
 Brooklyn Academy of Music – kulturní zařízení v New Yorku
Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung – německý Spolkový institut pro výzkum a testování materiálů, založený roku 1871 a sídlící v Berlíně